William ou Bill Carey est un nom porté notamment par :

 William Carey (c. 1500–1528), courtisan du roi Henri VIII d'Angleterre
 William Carey (1761–1834), missionnaire baptiste anglais, philologue, orientaliste, traducteur
 William Carey University, Mississippi
 William Carey (mort 1593), député de Morpeth et de Northumberland
 William Carey (1769–1846), homme de religion anglais et directeur, évêque d'Exeter et de saint Asaph
 William Carey (1887–1928), homme politique australien
 William P. Carey (1930–2012), homme d'affaires américain
 William D. Carey (1912–1998), éditeur de Science, 1975–1987
 William Carey (1853–1915), huissier de justice de Guernesey
 William Paulet Carey (1759–1839), critique d'art et journaliste irlandais
 William R. Carey (1806–1836), soldat volontaire pendant la révolution du Texas
 Bill Carey (1916–2004), auteur-compositeur américain
 Bill Carey, membre du Ogden Edsl band
 Bill Carey (1905–1973), footballeur australien de Hawthorn

Voir aussi
William Cary